

Forme COL 

COL, sigle ou acronyme composé des trois lettres C, O et L, peut faire référence à :

COL est un code qui peut faire référence à :
 Colombie
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Aérodrome de Coll, au Royaume-Uni, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Forme Col 

Le terme de col provient du vieux français où il désignait le cou (en anatomie, entre la tête et les épaules). Par dérivation, on le rencontre également pour décrire toutes sortes de rétrécissements comme :

 un col, en géographie ;
 le col de l'utérus, en anatomie ;
 un col de vêtement ;
 un col de bouteille ;
 le col d'une tuyère, en astronautique ;
 un col de cygne ;
 un col barométrique, en météorologie;
 un point col, en mathématiques;
 le théorème du col, en mathématiques.

Col est une abréviation, qui signifie :
 au Canada, colonel, un grade militaire ;
 Columba, Columbae, le nom latin et son génitif de la constellation de la Colombe ;
 Épître aux Colossiens.

  , autrefois un point de collecte pour les péages en Slovénie.

Col peut aussi désigner :
 col (prononcé [t͡ʃol]), une langue parlée dans le sud de Sumatra en Indonésie ;
 , un jeu de papier et crayon ;
 un nom de famille italien, répandu dans la région du Piémont (Vallée de Suse) et dans une moindre mesure en Vénétie et en Sardaigne ; de nombreux Col ont émigré vers la France et ce depuis le  (source : Famiglie celebri di Susa ed Avigliana, écrit par le Père Bacco vers 1850).

Voir aussi 
 Liste des articles de Wikipédia commençant par « Col de... » (la plupart désignant des cols de montagne)